Gema (Indonesië), een plaats in Indonesië
 Gema (Spanje), een gemeente in Spanje